Talaos (gr. Тαλαός) – w mitologii greckiej władca Argos.

Ojcem Talaosa był Bias. Matką zaś była Pero.

 Drzewo genealogiczne Talaosa

Talaos władał częścią królestwa Argos, które Projtos oddał Biasowi. Zaliczał się też do Argonautów.

Nie ma zgody w źródłach co do imienia żony Talaosa. Wymienia się imię Lysimache, które łączy się najczęściej z córką Abas, bądź też Lysianassa, którą z kolei czyni się córką Polibosa z Sykionu. Talaos doczekał się syna imieniem Adrastos.

 Potomkowie Talaosa

Przypisy

Bibliografia 
 

Królowie w mitologii greckiej
Argonauci